Сезон 2013/2014 годов стал для ФК «Севилья» 107-м в его истории.

Чемпионат Испании 2013/14 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2013/2014

Результаты матчей

Кубок Испании

1/16 финала

Лига Европы УЕФА 2013/14

Третий квалификационный раунд

Раунд плей-офф

Групповой этап

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 ФК «Севилья» в сезоне 2013/14 на сайте bdfutbol.com
 SOCCER WORLD 2013/2014

2013/2014
Севилья